Erin puede referirse a:
 Irlanda, nombre de llamar a la verde isla Irlandesa. 
 Ériu diosa y personificación nacional de Irlanda.
 Erin Nombre común.
 Erin, ciudad estadounidense.
 Érin población y comuna francesa.
 Huracán Erin nombre de cuatro ciclones tropicales en el océano Atlántico.